Paketförmedling kan avse:
 Förmedling av postpaket, se Paket (postväsen)
 Dataöverföring, se Paketförmedlande nätverk